

Тварини 

 Лисиця фенек (Vulpes zerda) — найменший представник родини псових
 Білонога лисиця (Vulpes vulpes pusilla), також відома як пустельна лисиця

Ігри 

 Desert Fox  — комп'ютерна гра 1985 року для Commodore 64
 The Desert Fox — настільна військова гра 1981 року, опублікована в журналі Strategy & Tactics

Інші значення 

 «Лис пустелі» — прізвисько німецького воєначальника часів Третього Рейху Ервіна Роммеля
 Роммель: Лис пустелі — біографія Ервіна Роммеля авторства Десмонда Янга, видана в 1950 році
 Лис пустелі: Історія Роммеля — фільм 1951 року про Ервіна Роммеля
 Лисиці пустелі — прізвисько національної збірної Алжиру з футболу
 Операція «Лис пустелі» — військова операція, проведена США та Великою Британією проти Іраку у грудні 1998 року